Sternaspis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Otto 1821. Sternaspis ingår i familjen Sternaspidae. 

Sternaspis är enda släktet i familjen Sternaspidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sternaspis